LTBT ist die Abkürzung für

 Vertrag über das Verbot von Kernwaffenversuchen in der Atmosphäre, im Weltraum und unter Wasser (Limited Test Ban Treaty)
 ICAO-Code der türkischen Akhisar Airbase

Abkürzung